Curtiss est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Dominique Curtiss (née en 1963), écrivaine française spécialisée dans la littérature pour la jeunesse ;
 Edward Curtiss (1898-1970), monteur américain de cinéma ;
 Elden Curtiss (né en 1932), archevêque américain ;
 Emma Curtiss Bascom (1828-1916), professeure et féministe américaine;
 Glenn Curtiss (1878-1930), pionnier de l'aviation et entrepreneur américain ;
 Herring-Curtiss Company, entreprise américaine de construction d'avions fondée par Glenn Curtiss et  en 1909 ;
 Curtiss Aeroplane and Motor Company, entreprise américaine de construction d'avions fondée en 1916 par la fusion de la Curtiss Aeroplane Company et de la Curtiss Motor Company (deux compagnies fondées elles-mêmes par Glenn Curtiss) ;
 Curtiss-Wright Corporation, entreprise américaine de construction d'avions fondée en 1929 par la fusion de la Curtiss Aeroplane and Motor Company et de la Wright Aeronautical Corporation ;
 James Curtiss (1803–1859), homme politique américain, maire de Chicago ;
 John Curtiss (né en 1993), joueur américain de baseball.
 Thomas Quinn Curtiss (1915-2000), critique dramatique, scénariste et acteur américain ;
 Ursula Curtiss (1923-1984), écrivaine américaine de romans policiers ;

Astronomie 
 Curtiss, un satellite naturel de Saturne.

Divers 
 Musée Glenn H. Curtiss, musée d'histoire locale américain de Hammondsport dans l'État de New York, mettant en valeur les réalisations de l'aviateur américain Glenn Curtiss. 

Patronyme anglais